Lucio Volusio Saturnino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Volusio Saturnino (cónsul 12 a. C.), cónsul en el año 12 a. C.
 Lucio Volusio Saturnino (cónsul 3), cónsul en el año 3.
 Lucio Volusio Saturnino (cónsul 87), cónsul en el año 87.
 Lucio Volusio Saturnino (pontífice), hijo del cónsul del año 3.